Laroque puede referirse a: 

 Laroque, comuna francesa situada en Gironda.
 Laroque, comuna francesa situada en Hérault.
 Laroque, 5ª sección comunal de la comuna haitiana de Cavaillon.